Marian Jaworski (1912–1967) – polski polityk komunistyczny
 Marian Jaworski (1926–2020) – polski duchowny katolicki, kardynał